Barza heißen die Orte in Rumänien:
 Barza (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Barza (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Barza (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Barza (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Barza ist der Familienname von
 Enrique Barza (* 1950), peruanischer Fechter

Siehe auch:
 Bârza